Melzig ist der Nachname folgender Personen:
 Jens Melzig (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Melzig (* 1940), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch: Mälzig